Chucho Navarro Jr. (nacido el 12 de octubre de 1956).

Trío Los Panchos
Acompañaron en su última etapa el hijo de Navarro, “Chucho Jr.”, quién cumple la voluntad de su padre de seguir manteniendo a “Los Panchos” en el gusto del público. Jesús Navarro Jr.  estudió música en el Conservatorio Nacional de Música y fue preparado personalmente por su padre pues él deseaba que siguiera sus pasos.

El heredero legítimo
Durante los últimos quince años del TRIO LOS PANCHOS “Chucho Jr.”  acompañó a su padre Chucho Navarro el fundador de Los Panchos y Director del trío, haciendo la segunda voz y armonía, ya que aparte del gusto por la música romántica, también heredó la misma tesitura de voz de su padre. Viajó con él, cantando en los más importantes escenarios del mundo y cambiando de hemisferio en giras donde los eventos del verano permanecen todo el año (por ejemplo estar en giras por España e Islas Canarias en tiempo de verano y cuando llegaba el invierno ir a trabajar al sur donde es verano, en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil etc.) 

A su muerte Chucho Navarro hereda por testamente el nombre de Los Panchos a sus hijos, de los cuales Chucho Navarro Jr. continúa  sus enseñanzas y es el heredero de la tradicional musical de Los Panchos.

Homenajes
Chucho Navarro Jr. participó en la realización de homenajes en Puerto Rico a compositores como Los cien años del “Jibarito” Rafael Hernández, a Pedro Flores y a los mismos “ Panchos”, que juntaran las primeras voces del pasado como Jhonny Albino, Julito Rodríguez, Enrique Cáceres también al mismo Don Alfredo Gil que aunque semi-retirado , pero muy emocionado, todos juntos con los Panchos del año 1986 como, el Sr. Don Chucho Navarro fundador y Chucho Jr. rindiendo gran Homenaje en el Auditorio “Bellas Artes” en San Juan de Puerto Rico, llenado en su totalidad y quedando mucha gente afuera del evento (sin olvidar al finado Ovidio Hernández ni a la primera Voz  de la “Época de Oro”Don Hernando Avilés, que estaba grave de salud en México).

Discografía
También el gusto de estar en primeros lugares de audición por un disco de 24 grandes éxitos recopilación (CBS discos, ahora Sony Music) exclusiva que fuese el reentré al mercado español en los finales de los 80s’ y principios de los 90s´, como también los  2 últimos discos ya mencionados con anterioridad, grabados a finales del año 1990 en Madrid, como el disco grabado en el año 1982 con la cantante argentina “Maria Martha Serra Lima junto con Los Panchos” que obtuviera “disco de Platino” en esa tierra y muchas giras consiguientes por el Sur, como Chile (Viña del Mar) Paraguay, Uruguay , Brasil y toda Argentina, (Córdoba, Mendoza, Bs. Aires, Jujuy, Salta, la Pampa etc.) también giras con la Sra. Serra Lima a Estados Unidos como el “Carnegui Hall” de Nueva York o el “Dade Country Auditórium”, “Los Violines”  en Miami. Estuvn en Japón en el año 1988 se hizo un reentré recordando los grandes éxitos de canciones de Chucho Navarro como “Se llama Fujiyama” que es como un himno para los Nipones, “La Geisha”, “Rumba Japonesa”, “Sake con Tequila”, Olimpiada en Japón, etc. Haciendo giras desde Tokio, Osaka  Nagoya, Fukuoka , Fuji , etc.

74 Aniversario
Hoy a setenta y cuatro años de la creación de “Los Panchos”, Jesús Navarro “Chucho Jr ó mejor dicho “Chucho Navarro Hijo”  continúa con la tradición, con una carrera ya de 35 años y  brinda un homenaje a su padre con el TRIO LOS PANCHOS DE CHUCHO NAVARRO fundador, recordando sus anécdotas, sus vivencias y sus famosas canciones, “Rayito de luna”,“Sin un amor”, “Una copa más”,“Perdida”, “Jamás, jamás, jamás”, “Lo dudo”, “Sin remedio”, “Una voz”, “Te espero”, “Dulce, dulce, dulce” también otros éxitos como “Sin ti”, “Contigo”, “Un siglo de ausencia”, “Triunfamos”, “No ,no y no”, “Nosotros”, “Poquita fe”,”Caminemos” “Me voy pal pueblo” y muchas, muchas más.

Siempre guardando  que las voces, el sonido, los arreglos que en todas y cada una de sus “épocas de canciones” evoque al original. 

Ahora en el tiempo presente la conformación de sus integrantes es 
Chucho Navarro Jr. es el  Director, segunda voz y armonía; 
Misael Reyes             Primera voz y armonía; 
Eduardo Beristain      Requinto y tercera voz

Trío Los Panchos de Chucho Navarro fundador
Se presenta en diferentes países del mundo. En la República Mexicana como Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco,  Oaxaca, Guerrero, Yucatán, etc.
Viajes al exterior
En la actualidad viaja por todo el mundo transmitiendo su tradición musical. Giras por Canadá (Toronto, Ottawa, Montreal) Estados Unidos, Centro y Sudamérica como Costa Rica (San José) 8San Ramón), Panamá, Honduras (Tegucigalpa, San Pedro Sula) El Salvador, Nicaragua (Managua) Guatemala,  Bolivia (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro) Colombia (Medellín, Cali, Pasto, Bucaramanga, Cartagena, (Pereira),  Ecuador(Quito, Guayaquil, Ipiales, Manta)  Perú (Lima , Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Huacho, Arequipa) ,   Venezuela (Caracas) , Argentina, Chile, etc. 

Chucho Navarro Jr. Sigue una tarea ardua pero incansable, seguir llevando  el bolero, tal como lo hizo su  padre a todos los países del mundo, con el  mismo sentimiento musical pero “único e inimitable.

Eydie Gormé
Gigliola Cinquetti
Estela Raval
María Marta Serra Lima

Ver y Escuchar 
Ver y escuchar

Véase también 
 []
 Chucho Navarro

Notas y referencias

Enlaces externos 
 

Cantantes masculinos de México
Cantantes de bolero de México
Cantantes en español
Compositores de México
Guitarristas de México